Russischer Friedhof steht für folgende Friedhöfe:

in Deutschland
 Russischer Friedhof von Berlin-Tegel
 Russischer Friedhof auf dem Neroberg, Wiesbaden
 Russischer Friedhof in Weißenburg in Bayern, siehe Weißenburg in Bayern #Gedenkstätte Fallgarten/Russischer Friedhof

in Frankreich
 Russischer Friedhof von Sainte-Geneviève-des-Bois, Paris
 Russischer Friedhof in Sainte-Geneviève-des-Bois in Essonne, siehe Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne) #Russischer Friedhof

Siehe auch:
 Russenfriedhof